Gerry Pinder (né le  à Saskatoon dans la province de Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste d'ailier. 

Lors des Jeux olympiques d'hiver de 1968, il remporte la médaille de bronze.

Biographie

Statistiques

En club 

|-
| 1965-1966 ||Blades de Saskatoon || ||53 ||34 ||47 ||81 ||66 ||5 ||1 ||2 ||3 ||9 
|-
| 1966-1967 ||Blades de Saskatoon || ||55 ||78 ||62 ||140 ||95  ||4 ||4 ||1 ||5 ||4
|-
| 1967-1968 ||Nationals de Winnipeg ||WCSHL ||25 ||11 ||14 ||25 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1968-1969 ||Équipe du Canada ||Intl || || || || || || || || || || 
|-
| 1969-1970 ||Blackhawks de Chicago ||LNH ||75 ||19 ||20 ||39 ||41 ||8 ||0 ||4 ||4 ||4
|-
| 1970-1971 ||Blackhawks de Chicago ||LNH ||74 ||13 ||18 ||31 ||35 ||9 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
| 1971-1972 ||Golden Seals de la Californie ||LNH ||74 ||23 ||31 ||54 ||59 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1972-1973 ||Crusaders de Cleveland ||AMH ||78 ||30 ||36 ||66 ||121 ||9 ||2 ||9 ||11 ||30
|-
| 1973-1974 ||Crusaders de Cleveland ||AMH ||73 ||23 ||33 ||56 ||90 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 1974-1975 ||Crusaders de Cleveland ||AMH ||74 ||13 ||28 ||41 ||71 ||5 ||3 ||1 ||4 ||6
|-
| 1975-1976 ||Crusaders de Cleveland ||AMH ||79 ||21 ||30 ||51 ||118 ||3 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
| 1976-1977 ||Nordiques du Maine ||NAHL ||11 ||6 ||3 ||9 ||4 ||10 ||8 ||2 ||10 ||12
|-
| 1976-1977 ||Mariners de San Diego ||AMH ||44 ||6 ||13 ||19 ||36 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 1977-1978 ||Oilers d'Edmonton ||AMH ||5 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-

|223 ||55 ||69 ||124 ||135 ||17 ||0 ||4 ||4 ||6

Au niveau international 

|-
|1968 || align=left| || align=left|Jeux olympiques ||7 ||1 ||0 ||1 ||2 ||align=left| Médaille de bronze
|-
|1969 || align=left| Canada || align=left|Championnat du monde ||10 ||3 ||1 ||4 ||14 ||align=left| place

Palmarès 
 Médaille de bronze aux Jeux olympiques de Grenoble en 1968

Références 

Naissance en septembre 1948
Naissance à Saskatoon
Joueur international canadien de hockey sur glace
Joueur des Blades de Saskatoon
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Golden Seals de la Californie
Joueur des Crusaders de Cleveland
Joueur des Nordiques du Maine
Joueur des Mariners de San Diego
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1968
Médaillé de bronze olympique canadien
Attaquant de hockey sur glace